La Vtoroj divizion 2011-2012 (in russo: Seconda divisione 2011-2012) è stata la 20ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Per la prima volta il campionato si dipanava su due anni solari, cominciando in autunno e finendo in primavera, secondo il formato europeo. Rimase, invece, stabile il numero di partecipanti; le promosse , , ,  e  nonché le retrocesse , , Batajsk-2007 e (il , quinta retrocessa, fu ripescata) furono sostituite da , , ,  e , retrocesse dalla Pervyj divizion 2010.

Dai dilettanti molte squadre promosse rinunciarono; inoltre ci fu la fusione tra le squadre di Podol'sk (Avangard e ). Tenendo conto dei fallimenti (tra le squadre iscritte alla precedente stagione) di , , , ), fu necessario iscrivere dai dilettanti, oltre a , ,  e , promosse sul campo, anche , ,  e .

Furono inoltre istituiti due nuovi club:  e .

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone; il passaggio al nuovo formato europeo consentì di allungare i tempi della stagione. Ciò portò in tutti i gironi a giocare eccezionalmente su tre turni (ad Est era in realtà la norma da diversi anni), con la sola eccezione del Girone Sud dove si disputarono i classici turni di andata e ritorno; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
Ad inizio stagione la  tornò alla denominazione di . Il  si trasformò in .

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Petrotrest promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013.
Voločanin-Ratmir retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Saljut Belgorod promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013.
Zenit Penza retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Rotor promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013.
SKA Rostov retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Neftechimik promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013.
Nosta Novotroick retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Metallurg-Kuzbass promosso in Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2012-2013.
Sibir'-2 retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2011-2012
Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi 2011-2012
Kubok Rossii 2011-2012

Collegamenti esterni

2011-2012
Calcio nel 2011
Calcio nel 2012